

Meuble 
Un tabouret est un siège généralement sans dossier :
 tabouret de bar ;
 tabouret de chantre ;
 tabouret Tam Tam.

Le Tabouret de la Gelmerhütte est une curiosité, tabouret artistique placé à l'altitude médiane exacte entre les points le plus haut et le plus bas du relief de la Suisse.

Ancien régime 
Dans la monarchie française d'Ancien Régime, « avoir le tabouret » était un privilège réservé à quelques dames de la haute noblesse, de venir s'asseoir devant la Reine.

Botanique 
On appelle également tabouret (ou thlaspi) certaines plantes de la famille des Brassicacées :
 Les espèces du genre Thlaspi ;
 Les espèces du genre Noccaea ;
 Le Tabouret perfolié (Kandis perfoliata) ou anciennement Thlaspi perfoliatum ;
 Le Tabouret en ombelle (Iberis umbellata).

Construction 
Lorsque l'on réhabilite des bâtiments, un tabouret est un élément de structure (de type profilé métallique ou autre) inséré dans une structure porteuse afin de reprendre provisoirement les charges.

Dans un premier temps, le tabouret est inséré dans le mur et maté. Puis, le mur est démoli à l'intérieur du tabouret, ce qui permet de réaliser une poutre intégrant les tabourets.